Rasky ist der Familienname folgender Personen:

Harry Rasky (1928–2007), kanadischer Dokumentarfilmproduzent und -regisseur
Monika Rasky (* 1946), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin